Сергей Пронин:
 Пронин, Сергей Васильевич (род. 1972) — украинский футболист.
 Пронин, Сергей Николаевич (род. 1958) — советский и украинский футболист.